

Moldavia
Copăceni – comune del distretto di Sîngerei

Romania
Copăceni – comune del distretto di Ilfov
Copăceni – comune del distretto di Vâlcea
Adunații-Copăceni – comune del distretto di Giurgiu